Ari Reis nome artístico de Ariovaldo Reis é um violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Um tributo à paz
 Projeto Abcena
 Batom no colarinho
 Nós na fita
 Carne e Osso

Compositores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo